Тлумак Андрій Богданович (* 1979) — український футболіст. Відомий виступами за «Карпати», у складі яких він провів з перервами понад десять років, зігравши за цей час приблизно 200 матчів. По закінченні ігрової кар'єри — тренер. З 2018 по 2020 очолював луцьку «Волинь».
 Тлумак Юрій Андрійович (* 2002) — український футболіст, півзахисник київського «Динамо», який на правах оренди виступає за одеський «Чорноморець».